De Grand Prix-wegrace van Japan 2016 was de vijftiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2016. De race werd verreden op 16 oktober 2016 op de Twin Ring Motegi nabij Motegi, Japan.

In de MotoGP werd Marc Márquez tot kampioen gekroond door het behalen van een overwinning in de race, wat genoeg was om voldoende voorsprong te houden op zijn laatste rivalen Valentino Rossi en Jorge Lorenzo, die allebei uit de wedstrijd crashten.

Uitslag

MotoGP 
 Dani Pedrosa crashte tijdens de vrije trainingen op vrijdag en werd de rest van het weekend vervangen door Honda-testrijder Hiroshi Aoyama.

Moto2

Moto3 
 Hiroki Ono behaalde oorspronkelijk de pole position, maar kreeg drie startplaatsen straf voor een vergrijp in de vrije trainingen. Hij werd gediskwalificeerd omdat zijn motor te licht bevonden was.

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2016
Japan